

Anno 
 390 o 390 a.C.

Codici 
 390 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Utsunomiya, nella prefettura di Tochigi, in Giappone

Matematica 
 390 – numero